Mužská čtyřhra Mutua Madrid Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl první světový, polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve čtvrtfinále vyřadili Kolumbijci Juan Sebastian Cabal s Robertem Farahem.

Vítězem se stal nenasazený chorvatsko-rakouský pár Nikola Mektić a Alexander Peya, kterému během úvodního setu finále skrečovaly americké turnajové dvojky Bob a Mike Bryanovi pro zranění kyčle Boba Bryana. Bratři se tak nevrátili na post deblových světových jedniček, jimiž se mohli stát jako nejstarší hráči. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a po triumfu na Grand Prix Hassan II získali druhou společnou trofej a premiérovou v sérii Masters. Mektić vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peyu to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále, skreč)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2018